Anomalia (gr. nieprawidłowość, nierówność) – odchylenie od normy.

Pojęcie jest używane w wielu dziedzinach:
 anomalia termiczna
 anomalia chemiczna
 anomalia fizyczna
 anomalia (astronomia)
 anomalia mimośrodowa
 anomalia prawdziwa
 anomalia średnia
 anomalie w bazach danych
 anomalia anatomiczna
 anomalia magnetyczna
 anomalia siły ciężkości
 anomalia południowoatlantycka

Przypisy